Северо-Западный государственный заочный технический университет —  в прошлом технический вуз Санкт-Петербурга, в основном ориентированный на подготовку специалистов без отрыва от производства (вечерняя и заочная формы обучения, хотя имеется и дневная форма). Также университет вел подготовку по программам среднего профессионального образования. Университет был расположен в Санкт-Петербурге, на Миллионной улице, д. 5, рядом с Мраморным дворцом. В 2011 году упразднён в форме присоединения к Санкт-Петербургскому государственному горному университету.

История 
Вуз ведёт свою историю от Центрального отраслевого заочного механического ВТУЗа, основанного в 1930 году. В 1957 году вуз был преобразован в Северо-Западный заочный политехнический институт (СЗПИ), а в 2000 году получил статус университета и своё нынешнее название.

16 сентября 2011 года приказом № 2305 Минобрнауки присоединён к Санкт-Петербургскому государственному горному университету

Факультеты и институты 
 Факультет радио-электроники (ФРЭ) 
 Энергетический институт (ЭИ)
 Институт приборостроения и систем обеспечения безопасности (ИПСОБ)
 Машиностроительно-технологический институт (МТИ)
 Институт информационных систем и вычислительной техники (ИИСиВТ)
 Институт интеллектуальных электронных систем (ИИЭС)
 Институт автомобильного транспорта (ИАТ)
 Институт управления производственными и инновационными программами (ИУПиИП)
 Институт системного анализа, автоматики и управления (ИСААиУ)
 Факультет среднего профессионального образования «Колледж СЗТУ»
 Факультет общепрофессиональной подготовки (ФОП)
 Факультет подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров

Известные выпускники 

 Амосов, Николай Михайлович
 Купцов, Валентин — советский и российский государственный и политический деятель.
 Яковлев, Владимир Анатольевич — российский политический и государственный деятель.
 Кирьянов, Виктор Николаевич — генерал-полковник полиции, бывший начальник ДОБДД МВД России, заместитель Министра внутренних дел РФ.
 Лукосяк, Юрий Павлович  — спортивный журналист, член Международной федерации истории и статистики футбола, главный редактор газеты «Футбольный архив» (СПб).
 Гуткин, Владимир Ильич — заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, доктор биологических наук, первый вице-президент Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт СЗТУ
 Официальный форум СЗТУ
 Электронная библиотека СЗТУ
 Открытый образовательный канал СЗТУ
 Приказ Минобрнауки РФ о реорганизации СЗТУ в форме присоединения к Санкт-Петербургскому государственному горному университету

Литература 

 Северо-Западный заочный политехнический институт // ЦГАНТД СПб. Фонд Р-225

 
Наука в СССР
Наука в Санкт-Петербурге
Инженерно-технические вузы Санкт-Петербурга